Municipio XI (2001-2013)
 Municipio XI (2013)